

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Hauw“ beginnt.

Hauw 



Hauwe 
 Hauwe, Pierre van (1920–2009), niederländischer Musiker und Musikpädagoge
 Hauwe, Walter van (* 1948), niederländischer Blockflötist und Hochschullehrer
 Hauwede, Herbert (1912–2007), deutscher Maler, Zeichner und Grafiker
 Hauwede, Karl (1860–1937), deutscher Politiker (SPD), MdL